Union communiste libertaire peut faire référence à :

 Union communiste libertaire, fédération plateformisme ayant existé de 2008 à 2014 au Québec ;
 Union communiste libertaire, organisation française née de la fusion d'Alternative libertaire et de la Coordination des groupes anarchistes en 2019.